Kontinuität (von lateinisch continuare „fortfahren, weiterführen“) steht für:

 Kontinuität (Philosophie), ununterbrochen gleichmäßiger Fortgang, lückenloser Zusammenhang, Stetigkeit, fließender Übergang
 Kontinuität (Medien), inhaltliche Stimmigkeit mehrerer abgeschlossener Produktionen
 Kontinuität, im Film der stimmige Übergang zwischen zwei Einstellungen, siehe Anschluss (Film)

 Kontinuität (Skulptur) von Max Bill in Frankfurt

Siehe auch:

 Kontinuum (Begriffsklärung)
 Diskontinuität (Begriffsklärung)
 Perpetuierung (Aufrechterhaltung, ständige Wiederholung)
 Persistenz (Begriffsklärung)
 Stetigkeit (Begriffsklärung)